Mark Draper, Engels voetballer (1970)
 Mark Draper (atleet), Engels atleet (1984)
 Mark Draper (tennisser), Australisch tennisser (1971)

Wikipedia:Doorverwijspagina